Irodalom, film
 A púpos (Le Bossu), Paul Féval kalandregénye (1857) 
 A púpos (Le Bossu), 1959-ben bemutatott francia kalandfilm, rendezte André Hunebelle, főszereplő Jean Marais
 A púpos (Le Bossu), 1997-ben bemutatott francia kalandfilm, rendezte Philippe de Broca, főszereplő Daniel Auteuil

Hasonló
 „Púpos”: Budai László (1928–1983) magyar labdarúgónak, az Aranycsapat játékosának beceneve